Харп:
 ХАРП — Харьковский подшипниковый завод.
 Харп (англ. harp) — сленговое название губной гармоники.
 Населённые пункты
 Харп — посёлок городского типа в Ямало-Ненецком автономном округе.

См. также 
 HARP
 HAARP (значения)